1337 est une année.
 1337 est une autre façon de nommer le langage leet.
 1337x est un site web qui fournit un répertoire de fichiers torrent .

Homonymie de nombre

lt:XIV amžiaus 4-as dešimtmetis#1337